Costinești több romániai település neve:
 Costinești (Botoșani megye)
 Costinești (Constanța megye)